Clay é o nome de 18 condados dos Estados Unidos:
 Condado de Clay (Alabama)
 Condado de Clay (Arkansas)
 Condado de Clay (Flórida)
 Condado de Clay (Geórgia)
 Condado de Clay (Illinois)
 Condado de Clay (Indiana)
 Condado de Clay (Iowa)
 Condado de Clay (Kansas)
 Condado de Clay (Kentucky)
 Condado de Clay (Minnesota)
 Condado de Clay (Mississippi)
 Condado de Clay (Missouri)
 Condado de Clay (Nebraska)
 Condado de Clay (Carolina do Norte)
 Condado de Clay (Dakota do Sul)
 Condado de Clay (Tennessee)
 Condado de Clay (Texas)
 Condado de Clay (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos